Bryan-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:
 Bryan-Gletscher (Palmerland)
 Bryan-Gletscher (Viktorialand)